Il 32º Campionato Europeo Femminile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket Women 2009) si sono svolti in Lettonia dal 7 al 20 giugno 2009.

I Campionati europei femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Europe.

Luogo 
Le città dove si è svolta la manifestazione erano:
 Liepāja e Valmiera per il turno preliminare (dal 7 al 9 giugno)
 Riga per i turni di qualificazione (dall'11 al 16 giugno) e le finali (dal 18 al 20 giugno)

Qualificazioni Mondiali 
La squadra campione d'Europa, e le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione, parteciperanno ai campionati mondiali di basket femminile che si svolgeranno a settembre del 2010 in Repubblica Ceca.

Squadre partecipanti 
Già qualificate:

  (paese ospitante),
 
 
  
  (prime 5 a EuroBasket Women 2007)
 
 
 

 
 
 
 
  (vincitrici del torneo di qualificazione)
  (migliore terza al torneo di qualificazione)
 
  (vincitrici dell'Addititional Round)

Qualificazioni

I Gironi 
I sorteggi per la formazione dei gironi dei campionati europei, si sono tenuti a Riga il 15 ottobre 2008. I gironi sono come seguono:

Gironi di qualificazione
Le prime tre dei quattro gruppi passano ai due gironi di accesso ai quarti di finale, le ultime classificate vengono eliminate. Con la vittoria una squadra conquista 2 punti, mentre con la sconfitta 1 punto. Le squadre classificatesi dai gironi A e B formeranno il gruppo E, mentre quelle dai gruppi C e D il gruppo F.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gironi di accesso ai quarti di finale
Le prime quattro dei due gruppi passano ai quarti di finale, le ultime due di ogni girone vengono eliminate. Le squadre si portano dietro i punti totalizzati nella prima fase a gironi, ma solo i punti conquistati contro le squadre dello stesso girone che sono passate al secondo turno, e si scontrano solo contro le squadre provenienti dall'altro girone.

Gruppo E

Gruppo F

Fase Finale a eliminazione diretta (Riga)

Dal 5º all'8º posto

Quarti di finale

Semifinali 
5º-8º posto

1º-4º posto

Finali 
7º-8º posto

5º-6º posto

3º-4º posto

1º-2º posto

Classifica finale

Riconoscimenti giocatrici

MVP del torneo
 Euanthia Maltsī - .

Miglior formazione del torneo
 G: 
 G: 
 C: 
 F: 
 F:

Statistiche 
Dati aggiornati al 20 giugno 2009, fine della manifestazione.

Generali 
 Totale partite disputate: 54
 Totale punti segnati: 6105
 Totale assist effettuati: 1135
 Totale stoppate eseguite: 234

Individuali 
 Miglior realizzatrice: Euanthia Maltsī () 22,6 punti/partita
 Migliore rimbalzista: Alena Leŭčanka () 9,2 rimbalzi/partita
 Miglior donna assist: Birsel Vardarlı () 4,7 assist/partita
 Miglior stoppatrice: Anastasija Verameenka () 2,7 stoppate/partita

Collegamenti esterni
 
 
 

EuroBasket 2009
Competizioni sportive in Lettonia